Kasteel van Chillon
Chillón, plaats in Spanje